Derzeit gibt es in Frauenfeld 4 aktive Studentenverbindungen.

Einzelnachweise 

Frauenfeld
!Studentenverbindungen
!Frauenfeld
!Studentenverbindungen in Frauenfeld
!Studentenverbindungen in Frauenfeld